Sommerau  ist der Name folgender Orte:

 Sommerau (an der Ruwer), Gemeinde im Landkreis Trier-Saarburg in Rheinland-Pfalz
 Sommerau (Bas-Rhin), Gemeinde im Kanton Saverne, Département Bas-Rhin, Frankreich

Ortsteile in Deutschland:
 Sommerau (Bonndorf im Schwarzwald), Weiler der Stadt Bonndorf im Schwarzwald, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Sommerau (Eppenschlag), Ortsteil der Gemeinde Eppenschlag, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Sommerau (Eschau), Ortsteil des Marktes Eschau, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Sommerau (Feuchtwangen), Ortsteil der Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Sommerau (Gerzen), Ortsteil der Gemeinde Gerzen, Landkreis Landshut, Bayern
 Sommerau (Kirchenthumbach), Ortsteil des Marktes Kirchenthumbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Sommerau, anderer Name des Berchenhofs, Hof der Gemeinde Klettgau, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Sommerau (Lohberg), Ortsteil der Gemeinde Lohberg, Landkreis Cham, Bayern
 Sommerau (Spiegelau), Ortsteil der Gemeinde Spiegelau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Sommerau (St. Georgen im Schwarzwald), Ortsteil der Stadt St. Georgen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg

in Österreich:
 Sommerau (Gemeinde Reichenfels), Katastralgemeinde von Reichenfels, Kärnten
 Sommerau (Gemeinde Wallsee-Sindelburg), Ortsteil von Wallsee-Sindelburg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Sommerau (Gemeinde Eggelsberg), Ortsteil von Eggelsberg,  Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Sommerau (Gemeinde Adnet), Ort bei Adnet, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Sommerau (Gemeinde Hintersee), Ortsteil von Hintersee,  Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Sommerau (Gemeinde Sankt Koloman), Ort bei Sankt Koloman, Bezirk Hallein, Land Salzburg

in der Schweiz:
 Sommerau (Quartier), Ortsteil von Chur
 Sommerau BL, ein Weiler der Gemeinde Gelterkinden im Kanton Basel-Landschaft
 Sommerau TG, ein Weiler der Gemeinde Wuppenau im Kanton Thurgau

historisch:
 Sommerau (Nogat), Kreis Marienburg, Westpreußen, seit 1945: Ząbrowo (Stare Pole), Dorf im Powiat Malborski, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Sommerau, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, seit 1946: Sagorskoje (Kaliningrad, Neman), Siedlung im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad, Russland
 Sommerau, Kreis Rosenberg, Westpreußen, seit 1945: Ząbrowo (Iława), Dorf im Powiat Iławski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Sommerau, Kreis Zittau, Sachsen, seit 1945: Białopole (Bogatynia), Dorf im Powiat Zgorzelecki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen

Sonstiges:
 Burgruine Sommerau im Landkreis Trier-Saarburg in Rheinland-Pfalz
 Hausberg Sommerau, Rest der Burg Sommerau bei Wallsee-Sindelburg
 Kastell Wallsee, Burgus Sommerau/Schweinberg, Limeskastell bei Wallsee-Sindelburg
 Schloss Sommerau (Spital am Semmering), Bauwerk in Spital am Semmering, Steiermark
 Wasserschloss Sommerau gegenüber Eschau (Unterfranken)

Sommerau ist Namensbestandteil folgender Personen:
 Maximilian Joseph Gottfried von Sommerau Beeckh (1769–1853), Erzbischof von Olmütz

Siehe auch:
 Sommerhau
 Summerau